Le Renault Express est un petit véhicule utilitaire produit par Renault. Il existe actuellement deux générations :

 le Renault Express (1985-2000) ;
 le Renault Express II (depuis 2021).

Express
Homonymie d'automobile